«Mary Jane» — песня американской треш-метал-группы Megadeth с альбома So Far, So Good… So What!, выпущенного в 1988 году. Однако, группа исполняла ее на концертах еще до включения в альбом, когда в группе еще играли Гар Саммуэльсон и Крис Поланд. В треклисте альбома песня стоит под четвёртым номером. Музыку написал Дэйв Мастейн, текст — Мастейн и Дэвид Эллефсон.

Тематика лирики 
«Mary Jane» — песня не о марихуане, как считают многие. Эта песня о девушке, занимающейся колдовством. Она ищет прощения своего отца, которое получит только будучи заживо погребенной в качестве наказания.

В 1994 году Мастейн и Эллефсон утверждали, что эта песня о легенде штатов Айова и Миннесота, которая повествует о могиле ведьмы.

На одном из концертов Мастейн также заявил, что «Mary Jane» о том, как отец застал свою дочь за мастурбацией и убил её .

Музыкальный стиль 
Дженис Гарса написал для Los Angeles Times, что эта песня наполнена «тёмной мелодичностью» .

Список композиций 
 Mary Jane - 04:25
 Hook in Mouth - 04:40
 My Last Words - 04:45

Позиции в чартах

Участники записи 
Дэйв Мастейн — соло-гитара, вокал
Джефф Янг — соло-гитара
Дэвид Эллефсон — бас-гитара, бэк-вокал
Чак Белер — барабаны

Примечания 

Песни Megadeth
Синглы 1988 года